USS Madison — кораблі ВМС США.

 USS Madison (1812) — 22-гарматний корвет, збудований у 1812 році. Брав участь в англо-американській війні 1812-1815 років на озері Онтаріо Проданий у 1825 році. 
 USS Madison (1832) — шхуна, збудована у 1832 році для Служби митних катерів. Пізніше передана Міністерству фінансів США, а потім Службі берегової охорони.
 USS Madison (DD-425) — есмінець ВМС США типу «Бенсон». На службі протягом 1946-1946 років, після чого виведений в резерв. У 1969 році потоплений як мішень.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни